Eastern Hockey League – campionato minore nordamericano di hockey su ghiaccio scomparso nel 1981
École hôtelière de Lausanne – istituto universitario di Losanna, Svizzera
European Hockey League – massima competizione europea per club di hockey su ghiaccio tra il 1997 e il 2000